Tanera peut désigner :
 Tanera Beag, une île des îles Summer en Écosse ;
 Tanera More, une île des îles Summer en Écosse.